Экономика Эсватини в значительной степени зависима от непосредственного соседа — ЮАР, с которой страна разделяет очень большую часть своей границы. Импорт (представляющей 9/10 общего) и 3/4 экспорта из Свазиленда приходятся на ЮАР или проходят через неё. Тем не менее, экономика по-прежнему имеет определенную открытость своих торговых точек, в частности, благодаря довольно сильной открытости для Европейского союза, второго торгового партнера с 14,2 % экспорта.

Валюта Эсватини лилангени идёт по примерно одному курсу с рэндом ЮАР (13,9 рэнда к 1 долл. США в 2016 году).

Несмотря на развитие с 1980-х годов, первичный сектор по-прежнему даёт 80 % активов страны, хотя он составляет лишь 16,4 % ВВП. На промышленность приходится более 40 % от общего ВВП, что составляет в 2001 году 1,4 млн долл. США. Этот показатель составляет в среднем 1,6 %.

Проблемы экономики 
Экономика Эсватини характеризуется очень большой безработицей (28 %; 170-е место в мире в 2004 году). Продукция в основном сельскохозяйственная (сахарный тростник, хлопок, табак, рис), а также промышленная (сырье, текстиль и т. д.).

Но экспорт, на который приходится более 1,63 млрд долл. США, не покрывает стоимость импорта, что составляет примерно 1,643 млрд долл. США; общий торговый баланс в дефиците (73 млн).

Эсватини сталкивается с серьезными проблемами развития. Он находится на 125-м месте в мире по ИЧР, несмотря на международную помощь в 2001 году.

Эсватини находится на 42-м месте в мире по уровню детской смертности — 69,27 на тысячу (после Бурунди и Мавритании), при средней продолжительности жизни в 35,65 лет в 2004 году. Таким образом Эсватини входит в число отстающих стран мира (225-е место). Две трети населения живут за чертой бедности, В то же время 10 % населения владеет 50 % богатства страны. Эта страна также сильно пострадала от эпидемии СПИДа: она самая пострадавшая страна в мире. Трудности также заметны в государственных расходах: дефицит бюджета в 2003 году снова увеличился на 101 миллион долларов. Инфляция достигла 7,3 % как в Намибии и Колумбии.

Таким образом, несмотря на положительный рост ВВП, здоровье экономики Эсватини остается довольно неопределенным.

Промышленность и сельское хозяйство

Самой важной отраслью экономики является обрабатывающая промышленность, которая базируется на сельскохозяйственных и лесных ресурсах. Основные предприятия — по производству сахара, деревоперерабатывающие, заводы по переработке фруктов, хлопка. С 1980-х годов начинают развиваться отрасли производства хлопковых и синтетических волокон, текстиля, обуви, кожгалантереи, стекла, стройматериалов, картона, электроники, холодильников, сборка автобусов, компьютеров. Согласно World CIA Factbook, древесная целлюлоза и сахарный тростник были крупнейшими составляющими экспорта Свазиленда до тех пор, пока в январе 2010 года не закрылся основной производитель древесной целлюлозы. Это оставило отрасль сахарного тростника единственной основной статьёй экспорта.

Свазиленд является четвертым по величине производителем сахара в Африке и занимает 25-е место в мире по его производству, тем самым на сахар приходится более половины производственной мощности экономики страны. Это демонстрирует огромный интерес к отрасли, чтобы продолжать развивать экономику страны. ВВП Свазиленда составлял 8,621 млрд долларов США в 2014 году по паритету покупательной способности, а 7,2 % от сельского хозяйства и этого сектора, сахарный тростник и сахарная продукция оказывают наибольшее влияние на ВВП. Крупнейшей компанией, производящей сахар в Эсватини, является Королевская Сахарная Корпорация Эсватини, и она производит немногим менее двух третей всего сахара в стране и обеспечивает более 3000 рабочих мест для жителей Свазиленда. КСКЭ состоит из двух основных производителей — Mhlume и Simunye, которые производят 430 000 тонн тростника в сезон. Вторая по величине компания по производству сахарного тростника — Ubombo Sugar Limited, которая выросла с производства 5600 тонн в 1958 году до примерно 230 000 тонн сахара в 2014 году. Третьим по величине производителем сахарного тростника является крупнейшая независимая сахарная компания «Тамбакулу», ежегодно производящая 62 000 тонн сахара на 3816 гектарах земли.

Крупнейшими партнёрами по экспорту Свазиленда и более крупным сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК) являются Европейский союз. САДК является группой из южноафриканских стран, которая призвана попытаться улучшить индивидуальный социально-экономический статус каждого из своих участников. В 2014—2015 годах производство сахара в Эсватини составило 680 881 метрических тон, из которых около 355 000 тонн сахара было отправлено в Европейский союз, больше, чем любому другому экспортному партнеру. Другим торговым партнером для Свазиленда были Соединённые Штаты. Ожидаемый результат, основанный по прогнозам на 2015—2016 годы, заключается в том, что Эсватини будет производить 705 000 метрических тонн, что является новым показателем для страны. Из этого прогнозируемого показателя около 390 000 метрических тонн поступит в Европейский Союз в рамках нового Соглашения об экономическом партнерстве (EPA). Это новое соглашение между ЕС и САДК означает, что такие члены, как Эсватини, могут продавать там сахар на беспошлинной основе и без квоты.

Квоты, которые выполняли ЕС и Соединённые Штаты, аналогичны Сахарному протоколу, который появился в 1975 году. Целью Сахарного протокола был импорт конкретных товаров из стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана в Евросоюз. Эти цены и объемы гарантировали производство и были намного выше мировых цен, что привело к значительной прибыли для этих в основном бедных стран. Действие этого соглашения закончилось в 2009 году, поскольку ЕС больше не мог поддерживать заранее определенные требования. Сахарный протокол пришел к немедленному завершению и был заменен отдельными экономическими партнерствами с различными странами и регионами. Несмотря на то, что требования будут такими же высокими, как в соответствии с Сахарным протоколом, цены значительно упадут.

Горное дело 
В настоящее время минеральный сектор Эсватини регулируется политикой, разработанной до независимости Эсватини. В ответ на недавнее снижение потенциала добычи, разрабатывается новая политика в области горнодобывающей деятельности консультантами, оплачиваемым грантом от Китая, а также совершенствуется законодательство для содействия мелкомасштабной добыче полезных ископаемых.

Основным источником иностранной валюты в стране является асбестовая шахта Булембу, однако производство резко упало. Алмазы, железная руда и золото также были обнаружены в прошлом, однако отсутствие политики инвестиций и развития показало, что потенциал региона колеблется.

Несмотря на то, что менее 1000 свази заняты в горнодобывающем секторе, многие рабочие из Эсватини перерабатывают древесину из обширных сосновых лесов страны для шахт в Южной Африке, а около 10 000—15 000 свази непосредственно заняты на южноафриканских шахтах. Их вклад в экономику Эсватини за счет репатриации заработной платы был уменьшен вследствие краха международного рынка золота и увольнений в Южной Африке.

Экономическая статистика 
Доход или потребление домохозяйств по процентной доле:
 самые низкие 10 %: 1,6 %
 самые высокие 10 %: 40,7 % (2001 год)

Темп роста промышленного производства: 1 % (оценка за 2001 год).

Другие отрасли хозяйства 
Среди прочих развивается туризм. 304 тыс. иностранных туристов посетили страну в 2013 году, а доходы от туризма составили 47 млн долл. США.

Потенциал развития гидроэнергетики значителен из-за наличия горных рек, но пока ГЭС вырабатывают 44 % электроэнергии в стране. Большая часть энергии импортируется из соседних стран.
Электричество — производство: 470 ГВт⋅ч (2008), 420 ГВт⋅ч (1998)

Электричество — потребление: 1207 ГВт⋅ч (2008), 962,9 ГВт⋅ч (2001), 1078 ГВт⋅ч (1998)

Электричество — экспорт: 0 кВт⋅ч (2009, 2001, 1998)

Электричество — импорт: 768 ГВт⋅ч (2009), 639 ГВт⋅ч (2001), 687 ГВт⋅ч (1998)

Примечания

Ссылки 

 
 Свазиленд (Африка) в справочнике ЦРУ
 
 Swaziland latest trade data on ITC Trade Map
 CIA World Factbook: Swaziland
 MBendi Swaziland overview
 Swazibusiness.com Бизнес в Свазиленде
 Экономическая классификация стран по качеству жизни (2005 год)
 Всемирный банк: классификация мировых экономик
 ООН. Индекс человеческого развития по странам за 2005 год